Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji HP Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Britka Heather Watsonová, kterou v úvodním kole vyřadila portorická hráčka Mónica Puigová.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená Australanka Samantha Stosurová, která ve finále zdolala kanadskou turnajovou pětku a bývalou nejlepší juniorku světa Eugenii Bouchardovou ve třech sadách .

Samantha Stosurová tak po srpnové trofeji z kalifornského Carlsbadu získala druhý singlový titul v sezóně a celkově pátý kariérní. Na turnaji se probojovala také do finále čtyřhry, z níž odešla jako poražená finalistka.

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (odstoupila)
  Sabine Lisická (2. kolo, odstoupila)
  'Samantha Stosurová (vítězka)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Eugenie Bouchardová (finále)
  Madison Keysová (semifinále)
  Laura Robsonová (1. kolo)
  Mónica Puigová (2. kolo)
  Kristina Mladenovicová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2013
Tenis v Japonsku v roce 2013